Чемпионат Европы по футболу 2006 среди юношей до 19 лет стал 55-м розыгрышем чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет (5-м с момента перехода на чемпионат для юношей до 19 лет) и прошел в Польше с 18 по 29 июля 2006 года. Победителем турнира стала сборная Испании.

Лучшие 6 команд (3 из каждой группы) попали на молодёжный чемпионат мира по футболу 2007 в Канаде. В турнире могли принимать участие игроки, родившиеся после 1 января 1987 года.

Стадионы

Отборочный турнир 

Отборочный турнир к финальной части чемпионата Европы по футболу 2006 среди юношей до 19 лет состоял из двух раундов:
 Квалификационный раунд — 13 сентября — 6 ноября.
 Элитный раунд — 16 мая — 31 мая.
В квалификационном раунде участвовало 48 команд, которые были поделены на 12 групп по 4 команды. Команды, занявшие 1 и 2 места в группах, и лучшая команда среди занявших 3 места, проходили в элитный раунд. Испания, Англия и Чехия автоматически попали в элитный раунд как команды с наивысшим коэффициентом.

28 команд, прошедших в элитный раунд, были поделены на 7 групп по 4 команды. 7 команд, занявших первые места в своих группах, прошли в финальную часть.

Участники 
В финальную часть попали 8 команд:
  Австрия
  Бельгия
  Испания
  Польша (хозяин)
  Португалия
  Турция
  Чехия
  Шотландия

Составы

Групповой этап 
8 команд были поделены на 2 группы по 4 команды. Победители групп и команды, занявшие вторые места, прошли в полуфинал. Три лучшие команды из каждой группы попали на молодёжный чемпионат мира 2007.

Группа А

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры 
5 голов
  Илхан Парлак
4 гола
  Эрвин Хоффер
3 гола

  Ролан Лама
  Хуан Мануэль Мата

  Давид Янчик
  Бруну Гама

  Марек Стржештик

2 гола

  Альберто Буэно
  Жерар Пике
  Диогу Тавареш

  Джаферджан Аксу
  Мевлют Эрдинч

  Стивен Флетчер
  Мартин Фенин

1 гол

  Даниэль Граманн
  Михаэль Мадль
  Кевин Миральяс
  Массимо Мойя
  Сесар Диас

  Тони Кальво
  Марио Суарес
  Хеффрен Суарес
  Кшиштоф Михаляк
  Якуб Мареш

  Петр Янда
  Чарли Грант
  Грэм Дорранс
  Майкл Макглинчи
  Калум Эллиот

1 автогол
  Михал Швец (в матче против Бельгии)

Список Арбитров

Главные 
  Ново Панич
  Иван Бебек
  Эрве Пиччирилло
  Кристин Якобссон
  Павел Кристиан Балаж
  Юнас Эрикссон

Ссылки 
 Официальный сайт в рамках УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол в Европе в 2006 году
Международные соревнования по футболу в Польше
Июль 2006 года
Спорт в Польше в 2006 году
футбол